Премия «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2009 года. Награду могут получить как актёр, так и актриса, не являющиеся частью основного актёрского состава в телесериале. Начиная с 47-й церемонии вручения, категория разделена на две награды: «Лучший гостевой актёр в телесериале для потокового медиа» и «Лучший гостевой актёр в телесериале для кабельного телевидения».

Список лауреатов и номинантов

2009—2010

2011—2019

2021—2029

См. также 
 Премия «Сатурн» лучшему телеактёру
 Премия «Сатурн» лучшей телеактрисе

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  
 http://www.saturnawards.org  

Номинации кинопремии «Сатурн»
Награды актёрам